Алсу́:

 Алсу — татарское женское имя.
 Алсу (род. 1983) — российская эстрадная певица.
 Алсу — прежнее название села Морозовка в Балаклавском районе Севастопольского горсовета.